Erika Brown (ur. 1973) – amerykańska curlerka
 Erika Brown (ur. 1998) – amerykańska pływaczka